Edmund Gripenhielm kan syfta på:

 Emund Gripenhielm (1622–1675), en svensk friherre, ämbetsman och poet.
 Emund Gripenhielm (bergmästare) (1675–1724), en svensk friherre och bergmästare; den föregåendes son.
 Edmund Gripenhielm (rector illustris) (död 1731), en svensk friherre och rector illustris för Lunds universitet; den föregåendes son.